Ехидо ла Есперанза има више значења:

 Ехидо ла Есперанза, Км. 14 (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо ла Есперанза (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо ла Есперанза, Капомитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо ла Есперанза, Ла Торта (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику